Никола́й Павло́вский:
 Павловский, Николай Акимович (1845 — 1927) — русский военный деятель, генерал от инфантерии.
 Павловский, Николай Иванович (Ники Отто, 1912—2012) — советский цирковой артист и киноактёр.
 Павловский, Николай Иванович (род. 1928) — советский биатлонист.
 Павловский, Николай Николаевич (1884—1937) — учёный в области гидравлики и гидротехники, академик АН СССР.
 Павловский, Николай Осипович (1903—1960) — советский военачальник, генерал-полковник.